

Южне — село, Абайський район, Карагандинська область
 Южне — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Южне — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Южне — село, Кагульський район

Южне — село, Борзинський район, Забайкальський край

Южне — місто, Одеська область, місто обласного значення
 Южне — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Южне — село, Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада
 Южне — село, Дніпропетровська область, Софіївський район
 Южне — село, Чернігівська область, Ічнянський район
 Южне — селище, Кіровоградська область, Бобринецький район

Див. також 
 Південне
 Южний